Биберталь:

 Биберталь — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Гиссен.
 Биберталь — коммуна в Германии, в земле Бавария.